Gaston Maulin (1932-2019), homme d'affaires français ;
 Olivier Maulin (1969), écrivain français.